Can Tomàs (Amer), casa a la Selva
 Can Tomàs Barrera, casa de Santa Coloma de Farners (Selva)
 Can Tomàs Verdolet, masia de Viladamat (Alt Empordà)